Die Marburg Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Juni 2010 in Marburg stattfand. Es war die erste Ausgabe des Turniers und Teil der ATP Challenger Tour 2010 sowie der HEAD German Masters Series. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Im Einzel konnte sich der ungesetzte Simone Vagnozzi im Finale in drei Sätzen gegen Ivo Minář durchsetzen. Die Doppelkonkurrenz gewannen die ungesetzten Denis Gremelmayr und Matthias Bachinger, die das Finale gegen die ebenfalls ungesetzten Guillermo Olaso und Grega Žemlja in zwei Sätzen gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab zwei verletzungsbedingte Rückzüge im Vorfeld des Turniers. Der an Rang sieben gesetzte Dominik Meffert sagte seine Teilnahme in der Einzelkonkurrenz aufgrund einer Schulterverletzung ab. Für ihn rückte Conor Niland als Lucky Loser ins Hauptfeld. Cedrik-Marcel Stebe verletzte sich vor der ersten Runde der Doppelkonkurrenz an der Taille und zog daher seine Einzelteilnahme zurück, sein Ersatz war Ilja Beljajew.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 62 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Marburg